Rathausstraße 8 steht für:

 Rathausstraße 8 (Bad Homburg)
 Rathausstraße 8 (Böckingen)